Joe Stejskal (né le  à Grand Rapids dans le Minnesota aux États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace professionnel. Il joue au poste de défenseur..

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2007-2008 ||Dartmouth College ||NCAA ||32||1||4||5||46|| - || - || - || - || -
|-
|2008-2009 ||Dartmouth College|| NCAA||29 ||7 ||5 ||12 || 53 || - || - || - || - || -
|- 
|2009-2010 || Darmouth College ||NCAA|| 32 || 3 || 7 || 10 || 26 || - || - || - || - || -
|-
|2010-2011 || Dartmouth College || ECAC || 33 || 3 || 2 || 5 || 37 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2011-2012 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 55 || 0 || 3 || 3 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 31 || 1 || 5 || 6 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Everblades de la Floride || ECHL || 65 || 3 || 16 || 19 || 77 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Gladiators de Gwinnett || ECHL || 48 || 4 || 18 || 22 || 47 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Walleye de Toledo || ECHL || 16 || 1 || 3 || 4 || 17 || 15 || 2 || 1 || 3 || 4
|-
| 2014-2015 || Wild de l'Iowa || LAH || 7 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Gladiators d'Atlanta || ECHL ||72 ||1 ||8 ||9 ||126 || -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en avril 1988
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace du Big Green de Dartmouth
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur du Walleye de Toledo
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Grand Rapids (Minnesota)